

Persone
 Buffoni – cognome italiano
 Adriano Buffoni (1940) – allenatore di calcio italiano
 Andrea Buffoni (1940) – politico italiano, nipote del politico Francesco
 Francesco Buffoni (1882-1951) – avvocato e politico italiano
 Franco Buffoni (1948) – poeta, traduttore e accademico italiano

Personaggi immaginari
 Ruggero Buffoni – personaggio di Romanzo criminale, basato su Vittorio Carnovale
 Sergio Buffoni – personaggio di Romanzo criminale, basato su Giuseppe Carnovale

Pagine correlate 
 Buffon
 Buffone (disambigua)

Altri progetti